Latina er den feminine form af Latino.

Latina kan også referere til:
 Latina (by) − en by i Latina, Lazio, Italien
 Latina (provins) − en provins i Lazio, Italien